Сурава — топоним:
 Сурава — село в Тамбовской области России;
 Сурава — деревня в Швейцарии.

См. также 
 Старая Сурава